Osiecko ist der Name folgender Orte in Polen:
 Osiecko (Bledzew) in der Woiwodschaft Lebus
 Oschietzko in der Woiwodschaft Oppeln